Adam Massinger (1888, Feudenheim  1914, Ypres), un astronome allemand ;
 Franz Massinger (1944  2011), pianiste et professeur de piano allemand ;
 Philip Massinger (1583, Salisbury  1640), un dramaturge anglais ;
 William Massinger (1514/5  1593/4), un homme politique anglais.

Patronyme germanique